Лепосавич () — община в автономном крае Косово, входит в Косовско-Митровицкий округ. Часть Северного Косова.

Занимаемая площадь — 539 км².

Административный центр общины — город Лепосавич. Община Лепосавич состоит из 71 населённого пункта, средняя площадь населённого пункта — 7,6 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Косовско-Митровицкого округа (Сербия)
Общины Косовско-Митровицкого округа (Республика Косово)